Novo Cântico é um manual de hinos e cânticos adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e contém 400 hinos tradicionais.

Até a década de 1970, os presbiterianos brasileiros utilizavam o hinário Salmos e Hinos nos momentos de culto, até que em 1977 foi entregue a primeira versão do Novo Cântico, com colaboração da professora Atenilde Cunha, contendo 80 hinos. Em 1982, o hinário foi concluído e publicado pela Casa Editora Presbiteriana (hoje Editora Cultura Cristã). Até o ano de 1988, o hinário passou por outras atualizações, como a sua versão com partitura e a revisão de letras, com a participação do Rev. Sabatini Lalli e a supervisão do musicólogo presbiteriano Ruy Carlos Bizarro Wanderley.

O hinário, com 400 hinos, está dividido em várias partes por assuntos, tais como: oração, evangelização, vida cristã, reforma, advento, natal, passagem de ano, vida futura, trindade, e outros temas.

Ligações externas 
 Página da Igreja Presbiteriana do Brasil
 Página não oficial do Hinário Novo Cântico
 Site Hinologia Cristã

Referências 

Igreja Presbiteriana do Brasil
Hinários